{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71501) - || 2000 CQ23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71502) - || 2000 CT25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71503) - || 2000 CR26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71504) - || 2000 CT28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71505) - || 2000 CD30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71506) - || 2000 CS30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71507) - || 2000 CP34 || 4 februari 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (71508) - || 2000 CL35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71509) - || 2000 CT37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71510) - || 2000 CW49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71511) - || 2000 CF51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71512) - || 2000 CL51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71513) - || 2000 CD55 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71514) - || 2000 CG55 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71515) - || 2000 CL55 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71516) - || 2000 CT56 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71517) - || 2000 CO59 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71518) - || 2000 CP62 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71519) - || 2000 CB63 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71520) - || 2000 CE69 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71521) - || 2000 CT70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71522) - || 2000 CV72 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71523) - || 2000 CO76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71524) - || 2000 CM78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71525) - || 2000 CL79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71526) - || 2000 CO81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71527) - || 2000 CD82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71528) - || 2000 CY84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71529) - || 2000 CZ84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71530) - || 2000 CQ87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71531) - || 2000 CL89 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71532) - || 2000 CB91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71533) - || 2000 CL91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71534) - || 2000 CU92 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71535) - || 2000 CY93 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71536) - || 2000 CF94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71537) - || 2000 CE99 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71538) Robertfried || 2000 CB107 || 5 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71539) VanZandt || 2000 CG112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71540) - || 2000 CN113 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71541) - || 2000 CK115 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71542) - || 2000 CR116 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71543) - || 2000 CM120 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71544) - || 2000 CD123 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71545) - || 2000 CK124 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71546) - || 2000 DK2 || 24 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (71547) - || 2000 DB3 || 27 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71548) - || 2000 DY3 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71549) - || 2000 DF6 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71550) - || 2000 DG6 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71551) - || 2000 DW6 || 27 februari 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (71552) - || 2000 DR7 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71553) - || 2000 DD8 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71554) - || 2000 DV11 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71555) Manuecharpentier || 2000 DY15 || 27 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71556) Page || 2000 DW17 || 27 februari 2000 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| (71557) - || 2000 DZ19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71558) - || 2000 DH21 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71559) - || 2000 DU22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71560) - || 2000 DU23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71561) - || 2000 DU25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71562) - || 2000 DV25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71563) - || 2000 DT26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71564) - || 2000 DG28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71565) - || 2000 DB29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71566) - || 2000 DU34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71567) - || 2000 DV34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71568) - || 2000 DS39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71569) - || 2000 DG40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71570) - || 2000 DR40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71571) - || 2000 DM42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71572) - || 2000 DW42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71573) - || 2000 DO43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71574) - || 2000 DJ49 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71575) - || 2000 DC50 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71576) - || 2000 DH53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71577) - || 2000 DU55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71578) - || 2000 DO57 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71579) - || 2000 DO58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71580) - || 2000 DH59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71581) - || 2000 DG60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71582) - || 2000 DD61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71583) - || 2000 DW61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71584) - || 2000 DD62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71585) - || 2000 DS64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71586) - || 2000 DV66 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71587) - || 2000 DX66 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71588) - || 2000 DK68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71589) - || 2000 DF69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71590) - || 2000 DN71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71591) - || 2000 DP71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71592) - || 2000 DM76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71593) - || 2000 DP77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71594) - || 2000 DT77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71595) - || 2000 DW77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71596) - || 2000 DG80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71597) - || 2000 DD83 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71598) - || 2000 DG84 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71599) - || 2000 DP84 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71600) - || 2000 DK87 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten